Reader's Digest, een Amerikaans tijdschrift met edities in 21 talen
Reformatorisch Dagblad, een Nederlands, christelijk dagblad
Rijksdriehoeksmeting
Driehoeksmeting van Nederland van 1885-1930 onder leiding van de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing
Bijhoudingsdienst der Rijksdriehoeksmeting en latere afdelingen bij het Kadaster van 1930 tot heden
Het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, Nederlands coördinatensysteem
Coördinaten in het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting of RD-coördinaten, voor landmeetkunde en geo-informatie
Research & Development, in het Nederlands Onderzoek & Ontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling van producten en werkwijzen
Rutherford (eenheid) (Rd), een eenheid van radioactiviteit
Ransdorp, een Nederlandse plaats met thuishavencode RD (zie Lijst van Nederlandse havencodes)